Hochsprung mit Musik war der Name eines Hochsprung-Meetings, das von 1977 bis 2014 jährlich in der Regel im Februar in der Sporthalle am Jahnsportpark in Arnstadt ausgetragen wurde.

Nachdem die Wettkämpfe in den ersten Jahren fast ausschließlich von heimischen Athleten dominiert worden waren, zog die Veranstaltung seit der Deutschen Wiedervereinigung regelmäßig auch internationale Spitzenathleten an, darunter zahlreiche Weltmeister und Olympiasieger.

2006 erzielte die Schwedin Kajsa Bergqvist in Arnstadt mit einer übersprungenen Höhe von 2,08 m einen Hallenweltrekord.

Am 8. Februar 2014 fand die Veranstaltung zum 38. und letzten Mal statt, nachdem kein Nachfolger für den scheidenden Meetingdirektor Hubertus Triebel gefunden worden war.

Siegerliste

Weblinks 

 Internetpräsenz des Hochsprung mit Musik

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung im Ilm-Kreis
Sport (Arnstadt)
Leichtathletikwettbewerb in Deutschland
Erstveranstaltung 1977
Letzte Veranstaltung 2014